Геде ( или ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Геде, Пабло (род. 1974) — аргентинский футболист, тренер. 
 Геде, Ханс-Юрген (род. 1956) — немецкий футболист, тренер.

Топонимы 
 Геде — активный вулкан на Яве, Индонезия.
 Гранд-Геде — одно из графств Либерии.
 Геде (руины) — средневековые руины в окрестностях Малинди, Кения.